Аројо дел Тигре има више значења:

 Аројо дел Тигре (Пантепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Аројо дел Тигре (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику